Dit is een lijst van planetoïden 22401-22500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (22401) Egisto || 1995 DP3|| 24 februari 1995 || M. Tombelli
|-
| (22402) Goshi || 1995 GN || 3 april 1995 || A. Nakamura
|-
| (22403) Manjitludher || 1995 LK || 5 juni 1995 || D. J. Asher
|-
| (22404) - || 1995 ME4|| 29 juni 1995 || Spacewatch
|-
| (22405) Gavioliremo || 1995 OB || 19 juli 1995 || Cavezzo
|-
| (22406) - || 1995 QW5|| 22 augustus 1995 || Spacewatch
|-
| (22407) - || 1995 SK2|| 17 september 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (22408) - || 1995 SC3|| 20 september 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (22409) - || 1995 SU3|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (22410) - || 1995 SS52|| 29 september 1995 || Spacewatch
|-
| (22411) - || 1995 TR || 2 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (22412) - || 1995 UQ4|| 25 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (22413) - || 1995 UB13|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (22414) - || 1995 UB15|| 17 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (22415) - || 1995 UB21|| 19 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (22416) - || 1995 UC47|| 28 oktober 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (22417) - || 1995 WK1|| 18 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (22418) - || 1995 WM4|| 20 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (22419) - || 1995 WP5|| 24 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (22420) - || 1995 WL42|| 28 november 1995 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22421) - || 1995 XC5|| 14 december 1995 || Spacewatch
|-
| (22422) - || 1995 YO5|| 16 december 1995 || Spacewatch
|-
| (22423) - || 1995 YJ12|| 19 december 1995 || Spacewatch
|-
| (22424) - || 1995 YS21|| 20 december 1995 || NEAT
|-
| (22425) - || 1996 AZ || 11 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (22426) - || 1996 AH9|| 13 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (22427) - || 1996 DB || 18 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (22428) - || 1996 DT || 19 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (22429) - || 1996 DD1|| 22 februari 1996 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (22430) - || 1996 DM2|| 23 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (22431) - || 1996 DY2|| 28 februari 1996 || S. P. Laurie
|-
| (22432) - || 1996 EJ14|| 12 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (22433) - || 1996 GC2|| 9 april 1996 || S. Otomo
|-
| (22434) - || 1996 GE6|| 11 april 1996 || Spacewatch
|-
| (22435) - || 1996 GN7|| 12 april 1996 || Spacewatch
|-
| (22436) - || 1996 GO17|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (22437) - || 1996 GR20|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (22438) - || 1996 HQ19|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (22439) - || 1996 HL20|| 18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (22440) - || 1996 KA || 17 mei 1996 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (22441) - || 1996 PA9|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (22442) Blaha || 1996 TM9|| 14 oktober 1996 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (22443) - || 1996 TJ11|| 11 oktober 1996 || K. Endate
|-
| (22444) - || 1996 TK12|| 15 oktober 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (22445) - || 1996 TT14|| 9 oktober 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (22446) - || 1996 TU25|| 6 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (22447) - || 1996 TP34|| 10 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (22448) - || 1996 TP35|| 11 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (22449) - || 1996 VC || 1 november 1996 || T. B. Spahr
|-
| (22450) Nové Hrady || 1996 VN || 3 november 1996 || Kleť
|-
| (22451) - || 1996 VN6|| 13 november 1996 || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| (22452) - || 1996 VD8|| 3 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (22453) - || 1996 VC9|| 7 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (22454) - || 1996 VU17|| 6 november 1996 || Spacewatch
|-
| (22455) - || 1996 XK1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (22456) - || 1996 XF12|| 4 december 1996 || Spacewatch
|-
| (22457) - || 1996 XC15|| 10 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22458) - || 1996 XD31|| 14 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (22459) - || 1997 AD2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (22460) - || 1997 AJ2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (22461) - || 1997 AB7|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (22462) - || 1997 AF7|| 9 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (22463) - || 1997 AT13|| 11 januari 1997 || NEAT
|-
| (22464) - || 1997 AG14|| 4 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22465) Karelanděl || 1997 AK18|| 15 januari 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (22466) - || 1997 BA3|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (22467) Koharumi || 1997 BC3|| 30 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (22468) - || 1997 CK1|| 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (22469) - || 1997 CP1|| 2 februari 1997 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (22470) - || 1997 CR21|| 9 februari 1997 || N. Sato
|-
| (22471) - || 1997 CR28|| 2 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22472) - || 1997 CT28|| 6 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22473) - || 1997 EN4|| 2 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (22474) Frobenius || 1997 ED8|| 8 maart 1997 || P. G. Comba
|-
| (22475) - || 1997 EH13|| 3 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (22476) - || 1997 EM23|| 8 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22477) - || 1997 EU42|| 10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (22478) - || 1997 EM48|| 11 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (22479) - || 1997 FY1|| 29 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22480) - || 1997 GU3|| 3 april 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (22481) - || 1997 GM13|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (22482) - || 1997 GK16|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (22483) - || 1997 GX16|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (22484) - || 1997 GX21|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (22485) - || 1997 GS22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (22486) - || 1997 GZ22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (22487) - || 1997 GP23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (22488) - || 1997 GP24|| 7 april 1997 || LINEAR
|-
| (22489) Yanaka || 1997 GR24|| 7 april 1997 || A. Nakamura
|-
| (22490) - || 1997 GB26|| 11 april 1997 || T. Okuni
|-
| (22491) - || 1997 GX32|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (22492) - || 1997 GN35|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (22493) - || 1997 GP40|| 7 april 1997 || E. W. Elst
|-
| (22494) - || 1997 JL || 2 mei 1997 || Spacewatch
|-
| (22495) Fubini || 1997 JU3|| 6 mei 1997 || P. G. Comba
|-
| (22496) - || 1997 JH13|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (22497) Immanuelfuchs || 1997 KG || 30 mei 1997 || P. G. Comba
|-
| (22498) - || 1997 LY2|| 5 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (22499) - || 1997 MP9|| 27 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (22500) - || 1997 OJ || 26 juli 1997 || P. Sicoli, A. Testa|}

Planetoïdenlijsten